Niobe steht für:
 Niobe (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter von Tantalos und Dione (Tochter des Atlas)
 Niobe (Tochter des Phoroneus), in der griechischen Mythologie die Tochter von Phoroneus und Teledike (Kinna)
 einen weiblichen Vornamen, siehe Niobe (Vorname)
 (71) Niobe, Asteroid
 den Künstlernamen der Sängerin Yvonne Cornelius
 Niobe (Schiffsname), diverse Schiffe
 eine Zuchtrose des Züchters Rudolf Geschwind
 HMS Niobe
 Niobe (Brügge), Plastik in Brügge in Belgien

Aus dem Bereich der Bühnendichtung:
 Niobe, regina di Tebe, eine Oper (1688) von Agostino Steffani
 ein Schauspiel (1778) von Friedrich Müller (Mahler Müller)
 eine Tragödie (1807) von Christian Wilhelm Schütz
 ein Trauerspiel (1810) von Julius Körner
 ein Trauerspiel (1821) von Karl Weichselbaumer
 eine farcical Comedy (1902) von Edward Paulton und Harry Paulton
 eine Operette (1917) von Oskar Straus und Oscar Blumenthal (UA am 1. Juni 1917 im Lessingtheater Berlin)